Натуральне число 339
 339 рік до нашої ери
 339 рік нашої ери